Йоонас Донской (; род. 13 апреля 1992, Раахе, Финляндия) — финский хоккеист, правый крайний нападающий клуба НХЛ «Сиэтл Кракен». Воспитанник хоккейного клуба «Кярпят». Игрок сборной Финляндии по хоккею с шайбой.

Биография 
Родился Йоонас Донской в финском городе Раахе. Русская фамилия в семье от дедушки. У Йоонаса есть три брата и две сестры. В возрасте 15 лет переехал в Оулу. Выступал в молодёжных командах хоккейного клуба «Кярпят». В апреле 2009 года подписал трёхлетний контракт с «Кярпятом». В СМ-Лиге дебютировал 11 сентября 2009 года против команды «Эспоо Блюз». Первый гол в своей карьере забросил 19 сентября в ворота «Йокерита». Однако в ноябре Йоонас получил травму и выбыл до конца сезона.

В 2010 году участвовал в двух драфтах: на драфте НХЛ был выбран под 99-м номером клубом «Флорида Пантерз», на драфте КХЛ выбран в первом раунде под общим 13-м номером омским «Авангардом». В 2015 году впервые выступил за финскую сборную на чемпионате мира по хоккею с шайбой. В мае 2015-го подписал двухлетний контракт новичка с командой НХЛ «Сан-Хосе».

В сезоне 2015/16 в составе «Акул» дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором «Шаркс» уступили 2-4 в серии с «Питтсбург Пингвинз». Сам Йоонас забросил победную шайбу в овертайме 3-го матча, закончившегося победой «Сан-Хосе» со счётом 3:2, а также помог Джоэлу Уорду сравнять счёт, отдав голевой пас. Всего в плей-офф забросил 6 шайб и отдал 6 результативных передач.

В мае 2017 года продлил контракт с «Сан-Хосе» еще на 2 года с зарплатой $ 1,9 млн в год.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Сиэтл Кракен»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Флорида Пантерз»